Smalbäcksländor (Leuctridae) är en familj av bäcksländor. Enligt Catalogue of Life ingår smalbäcksländor i överfamiljen Nemouroidea, ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leuctridae 294 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor